Michel Aumont (acteur), Franse acteur, levend van 1936 tot 2019
 Michel Aumont (klarinettist), Franse klarinettist, levend van 1957 tot 2020